Аббревиатура ОТК, Отк. или отк. имеет несколько значений.
 ОТК — отдел технического контроля
 Отк. или Отк — Откровение Иоанна Богослова
 Отк. — отказ
 ОТК — отраслевой классификатор
 ОТК — объединённая телекоммуникационная компания, например: ОТК Грузии
 ОТК — Объединённая трубная компания
 ОТК — Одесский технический колледж
 ОТК — оперативный телеинформационный комплекс
 отк. — отклонение
 ОТК — Общероссийский Телевизионный Канал
 ОТК — Основы теории коммуникации

Примечания